Барац — еврейская фамилия. Известные носители:

 Барац, Абрам (1895—1975) — французский скульптор и шахматист.
 Барац, Антун (Каменяк, 1894—1957) — хорватский литературовед.
 Барац, Арье (род. 1952) — израильский писатель и журналист.
 Барац, Йосеф (1890—1968) — израильский политик, депутат кнессета.
 Барац, Леонид Григорьевич (род. 1971) — российский актёр, продюсер и сценарист.
 Барац, Семён Моисеевич (1850—1913) — русский экономист.